Iwan Moskwin (1874-1946) – rosyjski aktor
 Iwan Moskwin (1890-1937) – rosyjski polityk komunistyczny, bolszewik, zastępca członka Komitetu Centralnego RKP(b) i WKP(b) (1923-27), członek KC (1927-34), ofiara wielkiej czystki